Glod település Romániában, Dâmbovița megyében
 Glod település Romániában, Fehér megyében
 Glod település Romániában, Máramaros megyében
 Glod település Romániában, Prahova megyében
 Szamossósmező Szilágy megyei település román neve